Le terme collaborateur peut faire référence à :
 un collaborateur en entreprise, c'est-à-dire un associé ; 
 une personne ayant pris part à la collaboration dans l'Europe occupée par les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale, encore appelée collaborationniste.

Homonymie